Флаг Ольгинского сельского поселения — упрощённое наименование флага следующих сельских поселений России:

 Флаг Ольгинского сельского поселения — флаг муниципального образования Ольгинское сельское поселение Абинского района Краснодарского края.
 Флаг Ольгинского сельского поселения — флаг муниципального образования Ольгинское сельское поселение Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.